

Ла-Меса — місто, штат Каліфорнія
 Ла-Меса — переписна місцевість, штат Нью-Мексико